Ламін B1 () – білок, який кодується геном LMNB1, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 586 амінокислот, а молекулярна маса — 66 408.

Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Цитоскелет